Serviço Social da Indústria SP (piłka siatkowa mężczyzn) – brazylijski klub siatkarski (męski)
 Serviço Social da Indústria SP (piłka siatkowa kobiet) – brazylijski klub siatkarski (żeński)